o Grande Prêmio da Malásia da GP2 Series 2012 será a primeira corrida da GP2 Series de 2012.As duas corridas aconteceram em 24 e 25 de Março.

Resultados

Classificação

Primeira Corrida

Segunda Corrida

Automobilismo da Malásia
Competições de automobilismo